L'adjectif iliaque, du latin , qualifie plusieurs structures anatomiques de la « région » iliaque :
 l'os iliaque, un des os du bassin,
 l'aile iliaque, une partie de cet os ;
 une des artères iliaques :
 l'artère iliaque commune,
 l'artère iliaque externe,
 l'artère iliaque interne ;
 une des veines iliaques :
 la veine iliaque commune,
 la veine iliaque externe,
 la veine iliaque interne ;
 la fosse iliaque, une région de la cavité abdominale.